Кон'юнктура (від пізньолат. conjunctura від conjungere — пов'язувати, з'єднувати) — сукупність певних умов, збіг обставин, стан речей, здатний впливати на вирішення, розв'язання якої-небудь справи, питання тощо. За С. Мочерним: «Кон'юнктура — найважливіші ознаки, риси, показники, які характеризують поточний і перспективний стан ринку, відображає економічну ситуацію, яка складається на ньому, характеризується рівнями попиту, пропозиції, динаміки цін.»

 Біржова кон'юнктура — ринкова ситуація на біржі.

 Економічна кон'юнктура — сукупність умов, ознак, які характеризують становище в економіці країни (рух цін, розміри випуску продукції тощо).

 Кон'юнктура ринку — сукупність умов, які характеризують співвідношення попиту і пропозиції на певні товари й послуги. Кон'юнктурою ринку прийнято вважати конкуренцію між учасниками ринку.

Див. також 
 Економічний цикл

Література 
 Серажим В. І. Кон'юнктура // Українська дипломатична енциклопедія : у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К : Знання України, 2004. — Т. 1. — 760 с. — ISBN 966-316-039-X.

Посилання 
 Коньюнктура  // 
 
 

Економіка
Економічний цикл